Территориальная прелатура Каравели () — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Каравели, Перу. Территориальная прелатура Каравели входит в митрополию Аякучо. Кафедральным собором территориальной прелатуры Каравели является церковь святого Петра.

История 

21 ноября 1957 года Римский папа Пий XII издал буллу Quasi Mater Dulcissima, которой учредил территориальную прелатуру Каравели, выделив её из архиепархии Арекипы и епархии Уаманга (сегодня — Архиепархия Аякучо). В этот же день территориальная прелатура вступила в митрополию Арекипы.

5 июня 1962 года территориальная прелатура Каравели передала часть своей территории новой территориальной прелатуре Чукибамбы.

30 июня 1966 года после преобразования епархии Уаманги в архиепархию Аякучо территориальная прелатура Каравели вошла в митрополию Аякучо.

Ординарии территориальной прелатуры 

 епископ Federico Kaiser Depel (21.11.1957 — 25.05.1971);
 епископ Bernhard Franz Kühnel Langer (26.01.1983 — 18.06.2005);
 епископ Juan Carlos Vera Plasencia (18.06.2005 — 16.07.2014 — назначен военным ординарием Перу);
 Sede vacante (2014—2017);
 епископ Reinhold Nann (27.05.2017 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005

Ссылки 

  Информация 

Католические епархии Перу
Каравели